Ambilobe (district), een district van Madagaskar
Ambilobe (stad), de hoofdstad van dit district